Дибров — русская фамилия; женская форма Диброва.

Известные носители 
 Дибров, Дмитрий Александрович (род. 1959) — российский журналист, телеведущий, режиссёр и продюсер, также певец, музыкант и актёр.
 Дибров, Кирилл Селиверстович (1914—1980) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового взвода, Герой Советского Союза.
 Дибров, Пётр Акимович (1901—1971) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, член Военного совета Северо-Западного фронта.
 Дибров, Филипп Давыдович (1915—1996) — Герой Советского Союза.